Eitea – demo dell'Attica della tribù Acamantide
 Eitea – demo dell'Attica della tribù Antiochide